Mit Abgeschlossenheit bzw. als abgeschlossen wird bezeichnet:

 Abgeschlossenheit (Bauwesen), die separate Zugänglichkeit von Wohneinheiten und Wohnungen
 Abgeschlossenes System, ein physikalisches System ohne Wechselwirkung mit seiner Umgebung

in der Mathematik:

 Abgeschlossenheit (algebraische Struktur), eine Menge, bei der die Verknüpfung von Elementen nicht aus ihr herausführt
 Abgeschlossene Menge, eine Menge, deren Komplement offen ist
 Abgeschlossene Hülle, die kleinste abgeschlossene Obermenge einer Teilmenge eines topologischen Raums
 Abgeschlossener Operator, ein linearer Operator, dessen Graph ein abgeschlossener Unterraum ist
 algebraische Abgeschlossenheit eines Körpers, siehe Algebraischer Abschluss
 deduktive Abgeschlossenheit einer mathematischen Theorie, siehe Axiomensystem

Siehe auch:
 Abgeschlossene Schale (Begriffsklärung)